Twinkle kan syfta på:
 Twinkle (sångare) – en sångerska från England
 Twinkle (danssteg) – stegkombination i linedance